«Сокол» — советский футбольный клуб из города Ликино-Дулёво. Основан в 1937 году.

Названия 
 1937—1938 — «Дулевская фарфоровая фабрика имени газеты «Правда»
 1939—1941 — «Буревестник»
 1949—1950 — «Строитель»
 1953—1954 — «Труд»
 1955—1957 — «Буревестник»
 1958—1968 — «Труд»
 1968— — «Сокол»

История 

В 1930 году деревни Ликино и Дулёво объединились в один рабочий посёлок. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже «Дулёвскому фарфоровому заводу» был присужден Диплом Гран-при, а рисунок «Красавица» Петра Леонова, выполненный в национальных традициях, получил золотую медаль. В связи с этим событием 1 декабря 1937 года рабочий посёлок Ликино-Дулёво получил статус города районного подчинения и в городе была создана заводская футбольная команда «Дулевская фарфоровая фабрика имени газеты «Правда». В год своего дебюта команда становится сильнейшей в Московской области. В 1938 году команда выступала в третьем розыгрыше Кубке СССР и дошла до 1/32 финала уступив «Электрику» (Ленинград) (0:5).

В следующем сезоне сразу 1668 команд включились в борьбу за Кубок СССР. «Буревестник» — так стала называться команда Дулевского фарфорового завода имени газеты «Правда», выступала в Московской зоне. Ликинодулёвцы смогли победно завершить восемь матчей подряд, в том числе с сильными командами оптико-механического завода из Ленинграда и динамовцами из Иваново. Споткнулся «Буревестник» лишь на московском «Спартаке-2» (2:3), который в итоге и вышел в 1/16 финала. С началом Великой Отечественной войны команда прекратила существование.

В после военные годы в городе появился клуб «Строитель».

В последние годы клуб выступает в первенствах Московской области и Орехово-Зуевского района.

Достижения 
Чемпионат Московской области
 чемпион (2): 1937, 1961

Статистика выступлений 
в первенствах страны

Известные игроки 
 Матчин, Алексей Борисович
 Сухоставский, Владимир Андреевич

Известные тренеры 
 Сочнев, Антонин Николаевич — 1956

Товарищеские матчи

Примечания

Ссылки 
  — ФК «Сокол» Ликино-Дулёво
  — ФК «Буревестник» Ликино-Дулёво
  — ФК «Дулёвский фарфоровый завод им. газеты Правда» Ликино-Дулёво
  — ФК «Строитель» Ликино-Дулёво
  — ФК «Сокол» Ликино-Дулёво
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Ликино-Дулёво